Lyne est un prénom féminin francophone, un nom de famille anglo-saxon et le nom de plusieurs lieux dans le monde

Prénom

Date de fête 
Il est fêté le 23 septembre.

Personnes portant ce prénom

Patronyme 
 Andrew G. Lyne (1942-), astronome britannique ;
 Adrian Lyne (1941-), réalisateur et producteur de films britannique ;
 Horace Lyne (1860-1949), joueur de rugby à XV gallois ;
 Jenny Lyne (1972-), joueuse de rugby à XV anglaise ;
 Rebecca Lyne (1982-), athlète britannique ;
 William Lyne (1844-1913), homme politique australien.

Toponyme 
 Ashton-under-Lyne, bourg (market town) du Metropolitan Borough of Tameside dans le Grand Manchester en Angleterre ;
 Ashton-under-Lyne (circonscription britannique), circonscription électorale du Grand Manchester.
 Circonscription de Lyne, circonscription électorale en Australie.

Voir aussi 
Toutes les pages commençant par Lyne

Références 

Prénom féminin
Prénom français